Augustin Bila, Belgisch politicus en Waals militant
 Bila (godin), zonnegodin van de Adnyamathanha

 Geografie
 Bílá (okres Frýdek-Místek), Tsjechische gemeente in de regio Moravië-Silezië
 Bílá Hlína, Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen
 Bílá Hora (Praag), Witte Berg, heuvel in de Tsjechische hoofdstad Praag
 Bílá Hora (Pilsen), heuvel in de Tsjechische stad Pilsen
 Bílá Lhota, Tsjechische gemeente in de regio Olomouc
 Bílá (okres Liberec), Tsjechische gemeente in de regio Liberec
 Bílá Třemešná, Tsjechische gemeente in de regio Hradec Králové
 Bila Tserkva, Oekraïense stad in de oblast Kiev
 Arsenal-Kyyivshchyna Bila Tserkva, voetbalclub uit deze stad
 Bílá Voda, Tsjechische gemeente in de regio Olomouc